Това е списък на кметовете (демарси) на македонския град Солун, Гърция . Институцията е създадена в Османската империя през 1869 година. В 1912 година по време на Балканската война градът е овладян от Гърция и на следващата година официално е анексиран. До изборите на 25 октомври 1925 година кметовете на града са назначавани, а оттогава – изборни.

Кметове в Османската империя 
{|class="wikitable"
|- bgcolor="CCCCCC"
! width="2%"|#
! width="25%"|Име
! width="25%"|Име
! width="14%"|От
! width="14%"|До
|-
|1.
|Сюлейман Суди ефенди
|Süleyman Efendi
|1869
|
|-
|2.
|Анхиах ефенди
|Anchiach Efendi
|1870
|
|-
|3.
|Ахмед Рауф ефенди
|Ahmed Rauf Efendi

|1871
|1874
|-
|4.
|Мехмед паша
|Mehmet Paşa
|1874
|
|-
|5.
|Фаик ефенди
|Faik Efendi
|1875
|
|-
|6.
|Мехмед Тефик ефенди
|Mehmet Tefik Efendi
|1876
|
|-
|7.
|Акиф ефенди
|Akif Efendi
|1877
|
|-
|8.
|Ариф ефенди
|Arif Efendi
|1878
|1880
|-
|9.
|Шукри ефенди
|Şükrü Efendi
|1880
|1882
|-
|10.
|Али Орфи ефенди
|Ali Efendi
|1882
|
|-
|11.
|Али ефенди Мусазаде
|Ali Efendi Zade Musa Efendi

|1882
|1884
|-
|12.
|Али ефенди
|Ali Efendi
|1884
|
|-
|13.
|Ариф ефенди
|Arif Efendi
|1885
|
|-
|14.
|Ибрахим ефенди
|İbrahim Efendi
|1886
|1889
|-
|15.
|Ибрахим Намък ефенди
|İbrahim Namık Efendi
|1889
|1893
|-
|16.
|Ахмед Хамди бей
|Hamdi Efendi
|1893
|1895
|-
|17.
|Реис Векили Керим ефенди
|Kerim Reis Efendi
|1895
|1897
|-
|18.
|Хасан Хюсню ефенди
|Hüsnü Hasan Efendi
|1897
|1901
|-
|19.
|Вейси Хулусу ефенди
|Hulusi Veysi Efendi
|1901
|1907
|-
|20.
|Тевфик ефенди
|Tefvik Efendi
|1907
|
|-
|21.
|Ахмед Капанджи ефенди
|Kapancı Ahmed Efendi
|1907
|1908
|-
|22.
|Осман Абдил ефенди
|Osman Efendi
|1908
|
|-
|23.
|Хулуси бей
|Hulusi Bey
|1908
|
|-
|24.
|Осман Саид Ибрахим Хакъ бей
|Osman Sait Bey
|1908
|1909
|-
|25.
|Исмаил ефенди
|İsmail Efendi
|1909
|1910
|-
|26.
|Тевфик ефенди
|Tevfik Efendi
|1910
|1912
|-
</table>

Кметове в Гърция (след 1912) 
{|class="wikitable"
|- bgcolor="CCCCCC"
! width="2%"|#
! width="25%"|Име
! width="25%"|Име
! width="14%"|От
! width="14%"|До
|-
|1.
|Осман Саид Ибрахим Хакъ бей
|Osman Sait Bey/Οσμάν Σαΐτ Ιμπραήμ Χακή Βέης
|1912
|1916
|-
|2.
|Константинос Ангелакис
|Κωνσταντίνος Αγγελάκης
|1916, 18 август
|1920, 15 ноември
|-
|3.
|Осман Саид Ибрахим Хакъ бей
|Osman Sait Bey/Οσμάν Σαΐτ Ιμπραήμ Χακή Βέης
|1920, 15 ноември
|1922, 22 септември
|-
|4.
|Атанасиос Калидопулос
|Αθανάσιος Καλλιδόπουλος
|1922, 22 септември
|1922, 8 декември
|-
|5.
|Петрос Синдикас
|Πέτρος Συνδίκας
|1922
|1926
|-
|6.
|Георгиос Зарукас
|Γεώργιος Ζαρούκας
|1926, 20 януари
|1926, 28 февруари
|-
|7.
|Николаос Манос
|Νικόλαος Μάνος
|1929, август
|1930, 19 октомври
|-
|8.
|Харисиос Вамвакас
|Χαρίσιος Βαμβακάς
|1931
|1933
|-
|9.
|Николаос Манос
|Νικόλαος Μάνος
|1934
|1937, 1 април
|-
|10.
|Константинос Меркуриу
|Κωνσταντίνος Μερκουρίου
|1937, 1 април
|1943, 22 февруари
|-
|11.
|Георгиос Сереметис
|Γεώργιος Σερεμέτης
|1943, 23 февруари
|1944, 28 октомври
|-
|12.
|Димитриос Кавадас
|Δημήτριος Καββάδας
|1944, ноември
|1945, януари
|-
|13.
|Панайотис Статакопулос
|Παναγιώτης Σταθακόπουλος
|1945, 18 януари
|1945, 19 февруари
|-
|14.
|Петрос Левис
|Πέτρος Λεβής
|1945, 20 февруари
|1946, 29 май
|-
|15.
|Христос Константину
|Χρήστος Κωνσταντίνου
|1946, 29 май-23 Αυγούστου
|1950, 23 август
|-
|16.
|Й. Манесис
|Ι. Μάνεσης
|1950, 23 август
|1951, 7 юни
|-
|17.
|Панделис Петракакис
|Παντελής Πετρακάκης
|1951, 7 юли
|1955
|-
|18.
|Минас Патрикиос
|Μηνάς Πατρίκιος
|1955
|1959
|-
|19.
|Йоанис Папалякис
|Ιωάννης Παπαηλιάκης
|1959
|1964
|-
|20.
|Константинос Цирос
|Κωνσταντίνος Τσίρος
|1964
|1967, 5 август
|-
|21.
|Вирон Антониадис
|Βύρων Αντωνιάδης
|1967, 5 август
|1968, 12 април
|-
|22.
|Александрос Константинидис
|Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης
|1968, 12 април
|1970, 8 февруари
|-
|23.
|Христос Флоридис
|Χρήστος Φλωρίδης
|1970
|1974, 30 август
|-
|24.
|Димитриос Занас, временно изпълняващ
|Δημήτριος Ζάννας
|1974, 30 август
|1974, 24 септември
|-
|25.
|Стерьос Валас, временно изпълняващ
|Στέργιος Βάλλας
|1974, 24 септември
|1975, 1 юни
|-
|26.
|Михалис Пападопулос
|Μιχάλης Παπαδόπουλος
|1975, 1 юни
|1982, януари
|-
|27.
|Костис Москов, временно изпълняващ
|Κωστής Μοσκώφ
|1982, 6 февруари
|1982, 17 февруари
|-
|28.
|Танасис Янусис
|Θανάσης Γιαννούσης
|1982, 17 февруари
|1982, 31 декември
|-
|29.
|Теохарис Манавис
|Θεοχάρης Μαναβής
|1983, 1 януари
|1986, 31 декември
|-
|30.
|Сотирис Кувелас
|Σωτήρης Κούβελας
|1987, 1 януари
|1989
|-
|31.
|Константинос Космопулос
|Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος
|1989
|1998
|-
|32.
|Димитрис Димитриадис
|Δημήτρης Δημητριάδης
|1998
|
|-
|33.
|Василис Папагеоргопулос
|Βασίλης Παπαγεωργόπουλος
|1999
|2010
|-
|34.
|Янис Бутарис
|Γιάννης Μπουτάρης
|2011
|2019
|-
|35.
|Константинос Зервас
|Κωνσταντίνος Ζέρβας
|2019
|-
</table>

Бележки